Bonnay (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Bonnay (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Bonnay (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia